Collinsville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Collinsville Township (Illinois)
 Collinsville Township (Rogers County, Oklahoma)
 Collinsville Township (Tulsa County, Oklahoma)